Das Eigenschaftswort portabel (aus  für ‚tragen‘ oder ‚mit sich tragen‘) bezieht sich auf:

 allgemein für leicht transportierbare Gegenstände
 Portable, bewegliche Arbeitsmaschine mit oder ohne Eigenantrieb, siehe Lokomobile
 Portable Software, in der Softwareentwicklung hardware- und betriebssystemunabhängige Programme
 in der Informationstechnik tragbare Rechner (mehrere Bedeutungen)
 Portable, eine Vorstufe der Notebooks
 Wechseldatenträger in der digitalen Datenverarbeitung

Siehe auch:

 Portabilität (Begriffsklärung)
 Portierung (Begriffsklärung)

en:Portable
fr:Portable